VPS puede referirse a:

 Servidor virtual; o
 Vaasan Palloseura, club de fútbol finlandés.

Siglas